Чемпионат России по регби 1999 года проводился с 15 мая по 21 октября. Чемпионом в первый раз стал клуб «Сибтяжмаш».

Формат турнира 
Турнир проводился в 2 этапа. На предварительном этапе команды были разбиты на 2 зональные группы («Запад» и «Восток») и играли в 2 круга. 3 лучшие команды из каждой группы попадали в Основной этап (Суперлигу), где играли так же в 2 круга.

Чемпионат

Предварительный этап 
 Зона «Запад»

 «Пенза» выше «ВВА им. Гагарина» по результатам личных встреч

 Зона «Восток»

 «Университет» во встрече с «Красным Яром» засчитано поражение 0:30 без начисления очков за неявку.
 «Политехник» был снят с соревнования за неуплату взноса участника чемпионата после 6 тура. В оставшихся 4-х играх ей были засчитаны поражения 0:30 без начисления очков.

Основной этап

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика русского регби

Чемпионаты России по регби
1999 год в регби
Чемпионаты России в 1999 году